Hanna Kowalska-Stus (ur. 1952) – polska historyk.
 Hanna Kowalska-Pamięta – polska pisarka.